Хоја Гранде има више значења:

 Хоја Гранде (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хоја Гранде (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хоја Гранде (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хоја Гранде (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику